BNP Paribas Open 2016 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2016 (mężczyźni)